Levi steht für:

 biblischer Stammvater der Leviten
 einer der Apostel Jesu, siehe Matthäus (Apostel)

Namen:
 Levi (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Levi (Vorname) – zu Namensträgern siehe dort
 eine Kurzform des ungarischen Vornamens Levente

Geographie:
 Levi (Finnland), Skigebiet in der finnischen Provinz Lappland
 Levi (Texas), Ort im McLennan County
 Levi Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Leevi
 Levey
 Levie
 Levy
 Lewi
 Lewy